Ву́лиця Акаде́міка Возняка́ (також Ву́лиця Возняка́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Возняка — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Академіка Возняка — вулиця в місті Жовква Львівської області.
 Вулиця Возняка — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей